La nazionale di calcio femminile dell'Ungheria è la rappresentativa calcistica femminile internazionale dell'Ungheria, gestita dalla Federazione calcistica dell'Ungheria (Magyar Labdarúgó Szövetség - MLSZ) e, in base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 7 dicembre 2018, risulta occupare il 43º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking, guadagnandone due rispetto alla precedente classifica redatta il 28 settembre 2018.

Attiva dal 1985, come membro dell'Union of European Football Associations (UEFA) partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA, Campionato europeo UEFA, ai Giochi olimpici estivi e ai tornei a invito come l'Algarve Cup o la Cyprus Cup.

Partecipazioni alla Coppa del Mondo 
 1991: non qualificata
 1995: non qualificata
 1999: non qualificata
 2003: non qualificata
 2007: non qualificata
 2011: non qualificata
 2015: non qualificata
 2019: non qualificata
 2023: non qualificata

Partecipazioni al Campionato europeo 
 1987: non qualificata
 1989: non qualificata
 1991: quarti di finale
 1993: non qualificata
 1995: non qualificata
 1997: non qualificata
 2001: non qualificata
 2005: non qualificata
 2009: non qualificata
 2013: non qualificata
 2017: non qualificata
 2022: non qualificata

Partecipazioni ai Giochi olimpici 
 1996: non qualificata
 2000: non qualificata
 2004: non qualificata
 2008: non qualificata
 2012: non qualificata
 2016: non qualificata

Partecipazioni alla Cyprus Cup 
 dal 2008 al 2015: non invitata
 2016: 5º posto
 2017: 10º posto
 2018: 12º posto
 2019: 11º posto

Rosa attuale 
Calciatrici convocate in occasione della Cyprus Cup 2019.

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Record individuali 
Statistiche aggiornate al 7 maggio 2014

Record presenze

Record gol

Allenatori 
Tóth Ferenc dal 1985 al 1986
Rákosi 1987
Nagy J. 1988
Rákosi 1988
Szabó Judit 1988
Eipel dal 1989 al 1994
Bundzsák dal 1995 al 1996
Bacsó dal 1997 al 2004
Telek dal 2005 al 2006
Vágó dal 2007 al 2010
Kiss László dal 2010 al 2012
Vágó dal 2013 al 2014
Markó dal 2014

Note

Voci correlate 
 Campionato ungherese di calcio femminile
 Federazione calcistica dell'Ungheria

Altri progetti

Collegamenti esterni